Die Abkürzung GVZ steht für:

 Gebäudeversicherung Kanton Zürich
 Grünvolumenzahl
 Güterverkehrszentrum

GVZ